

Nom commun 
 L'expert, le détenteur d'un savoir et d'une expérience reconnue qui lui permet d'apporter une réponse argumentée à une demande d'expertise.

Patronyme 

 Henry Expert, musicologue français ;
 Jacques Expert, journaliste et écrivain français ;
 Nadine Expert, chanteuse et auteure française ;
 Roger-Henri Expert, architecte français ;
 Valérie Expert, journaliste française.

Produit 
 Peugeot Expert, véhicule utilitaire.

Titres 

 PC Expert était un titre de presse mensuelle informatique francophone.